Verano de corrupción puede referirse a:

Verano de corrupción , película dirigida por Bryan Singer en 1998; o

Verano de corrupción, novela escrita por Stephen King publicada en 1982.